Aek Bayur (Padang Bolak)
Aek Bayur (dua)